Shabaka – faraone egiziano
 Shabaka – tipo di vetrata islamica
 Shabaka – circoscrizione rurale della Tanzania